Pierfalajärvi är två sjöar i Kiruna kommun i Lappland som båda ingår i . Sjöarna är belägna styvt två kilometer ifrån varandra.

Pierfalajärvi (Karesuando socken, Lappland, 757485-176095), sjö i Kiruna kommun,  (7,06 ha)
Pierfalajärvi (Karesuando socken, Lappland, 757517-175789), sjö i Kiruna kommun,  (5,3 ha)

Insjöar i Torneälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun
Listor över Sveriges insjöar baserat på namn